Серге́й Ло́жкин:
 Ложкин, Сергей Андреевич (род. 1951) — советский и российский математик.